Fourneyron ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Fourneyron (1802–1867), französischer Ingenieur, entwickelte erste praktikable Wasserturbine
 Valérie Fourneyron (* 1959), französische Politikerin (Sozialistische Partei)

Siehe auch:
 Fourneyron-Turbine